Die Kantone Le Havre-1 bis Le-Havre-9 (französisch: Canton du Havre-1 usw.) sind französische Wahlkreise im Arrondissement Le Havre im Département Seine-Maritime in der Region Normandie. 

Die Stadt Le Havre ist in neun Kantone eingeteilt. Daneben gehört auch die Gemeinde Sainte-Adresse zum Kanton Le Havre-6.

Verwaltung (Stand nach der Wahl 2008)

Geografie 
Die Kantone Le Havre sind zusammen 4.921 Hektar (49,21 km²) groß und haben (2006) 190.362 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 3868 Einwohnern pro km² entspricht. Sie liegen im Mittel auf 8 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen 0 m und 105 m jeweils im Stadtgebiet von Le Havre.

Gemeinden 

Die Kantone umfassen insgesamt zwei Gemeinden (Sainte-Adresse liegt im Kanton Le Havre-6):

Bevölkerungsentwicklung 

Diese Zahlen umfassen die Stadt Le Havre und die Gemeinde Sainte-Adresse. 

Le Havre